Кубок России по кёрлингу на колясках 2021 проводился с 3 по 7 декабря 2021 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире приняло участие 8 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Гранитъ» (Челябинская область; скип Алексей Фатуев), победившая в финале команду «Москва» (скип Константин Курохтин). Третье место заняла команда «АНО "СК Адамант" Санкт-Петербург 2» (скип Николай Якушкин).

Формат соревнований 
Команды в группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч (техническое поражение) — 0 очков. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам постановочных бросков в дом (, измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Затем 4 лучшие команды, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Все матчи играются в 8 эндов, при ничьей после 8-го энда проводится необходимое для выявления победителя число экстра-эндов.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+7.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 6 декабря, 16:00

Матч за 3-е место. 7 декабря, 9:30

Финал. 7 декабря, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:
  (Новосибирские новости)

См. также 

 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2021
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2021
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2021

2021
Спортивные соревнования в Новосибирске
Спорт в России в 2021 году
Декабрь 2021 года в России